Der Begriff Periklin beschreibt

 eine bestimmte Ausprägung des Minerals Albit
 die Orientierung einer Zellteilung in der Entwicklungsbiologie (siehe Zellteilung#Antiklin, periklin).